Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2003, classée en catégorie ATP International Series, se dispute du 17 au . Carlos Moyà remporte l'épreuve du simple, Mariano Hood et Sebastián Prieto celle du double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Sport en Argentine en 2003
Tennis en février 2003